Паприков — болгарская фамилия. Известные носители:

 Паприков, Георгий (1912—1984) — болгарский крайне правый политик.
 Паприков, Стефан (1858—1920) — болгарский военно-политический, дипломатический и общественный деятель, генерал-лейтенант.